

Communes et localités

communes 
Essert, commune française du Territoire de Belfort
Essert-Romand, commune française de la Haute-Savoie
Esserts

Anciennes communes
 Essert, ancienne commune française de l'Yonne, aujourd'hui intégrée à Lucy-sur-Cure

Localités
 Essert, localité de la commune suisse du Mouret, dans le canton de Fribourg
 Essert, localité de la commune suisse de Meinier, dans le canton de Genève
 Essert-Pittet, localité de la commune suisse de Chavornay, dans le canton de Vaud
 Essert-sous-Champvent, localité de la commune suisse de Champvent, dans le canton de Vaud

Voir Aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France